Бальбони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бальбони, Валентино (род. 1949) — итальянский пилот спортивных автомобилей.
  (род. 1959) — итальянский политик.
  (род. 1947) — итальянский певец.
  (род. 1957) — итальянская актриса.
  (род. 1959) — американский юрист и политик.
  (род. 1991) — итальянский волейболист.
  (род. 1948) — итальянский лингвист.
  (род. 1957) — американский бейсболист.
  (род. 1957) — американская актриса.